
Termin -{SKR}- ima više značenja.

 Tahikininski receptor 2
 Švedska kruna